Cycliocyclus är ett släkte av rundmaskar. Cycliocyclus ingår i familjen Strongylidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Cycliocyclus